Camping Tramp w Toruniu – kemping prowadzony przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.

Lokalizacja 
Camping znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Piaski, przy ul. Kujawskiej 14, w sąsiedztwie Kępy Bazarowej i dworca kolejowego Toruń Główny.

Historia

Basen 
W okresie międzywojennym znajdował się tu kompleks basenów zbudowanych w roku 1912, gdy Toruń należał jeszcze do Cesarstwa Niemieckiego. Basen dysponował dużym pomostem, wieżami do skoków, trybuną, szatniami i bufetem. W opinii korespondenta pisma "Stadjon", z 1923 roku, była to ówcześnie największa pływalnia w Polsce. Stwierdzał on też, że "wodę otrzymuje basen z silnego źródła, które uchwycone w system rur wlewa swą wodę do pływalni. W przeciwnym końcu jest urządzony odpływ, skąd woda kanałem wchodzi do ramienia Wisły, tak, że woda może być w sezonie kąpielowym stale odświeżana.". Stadionem zarządzało wojsko, które min. dokonało remontu stadionu po zaniedbaniu go w latach wojennych i pierwszych latach polskiej administracji w Toruniu. W roku 1934 obiekt uzupełniono o plażę, brodzik oraz mały ogródek jordanowski. Należał on wówczas do najnowocześniejszych tego tupu obiektów w Polsce.

W latach II wojny światowej rozbudowano go, korzystając z pracy jeńców wojennych, głównie brytyjskich, więzionych w Stalagach XXa i XXc.

Kemping 
W 1973 roku, po wybudowaniu na prawobrzeżu nowoczesnego kąpieliska Wodnik przy ówczesnej ul. Portowej (obecnie Bulwar Filadelfijski), baseny zamknięto, a w ich miejscu zorganizowano camping. W 2013 roku został on wyremontowany i rozbudowany. Powstały wówczas m.in. nowy budynek hotelowo-gastronomiczny (w przeciwieństwie do poprzedniego - piętrowy), nowe domki kempingowe od strony północno-zachodniej a we wschodniej części: plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę.

Ponadto w czerwcu 2020 roku został tu otwarty kompleks basenów letnich z zapleczem sanitarnym.

Infrastruktura 
Na terenie campingu znajdują się:
 hotel z 16. 2 - i 3 - osobowymi pokojami oraz restauracja
 5 domków 4 - osobowych całorocznych
 16 domków 4 - osobowych sezonowych
 pole dla kamperów
 pole namiotowe

Turystyka 
Camping w sezonie odwiedza ponad 17 000 gości. Najwięcej z nich przyjeżdża z Niemiec i z Holandii.

Nagrody i wyróżnienia 
 2013 - camping został wyróżniony w konkursie „Mister Camping" (Polska Federacja Campingu i Caravaningu).
 2020 - camping zdobył III miejsce w konkursie na najlepszy camping w Polsce „Mister Camping” (Polska Federacja Campingu i Caravaningu)
 2021 - III miejsce w konkursie na najlepszy camping w Polsce „Mister Camping 2021”

Zobacz też 
 Turystyka w Toruniu
 Hotele w Toruniu
 Garnizon Toruń
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy

Przypisy 

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Toruniu
Parki w Toruniu
Bazy namiotowe
Baseny w Toruniu